Dywizje piechoty noszące numer 5:

Polskie:
 5 Dywizja Piechoty (powstanie listopadowe)
 5 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty II Korpusu Polskiego; rozformowana wiosną 1918.
 5 Dywizja Strzelców Polskich – w składzie Wojska Polskiego na Wschodzie; inaczej: Dywizja Syberyjska; późniejsza 30 Poleska Dywizja Piechoty 
 5 Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego okresu II RP
 5 Wileńska Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1941-1943
 5 Dywizja Strzelców – wielka jednostka piechoty  Armii Polskiej na Wschodzie 
 5 Kresowa Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1943-1947
 5 Dywizja Piechoty AK „Dzieci Lwowskich”
 5 Saska Dywizja Piechoty – związek taktyczny ludowego Wojska Polskiego; 1944-1957

Amerykańska dywizja piechoty:
 5 Dywizja Piechoty (USA)

Niemieckie dywizje piechoty:
 5 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego z dowództwem we Frankfurcie nad Odrą
 5 Dywizja Landwehry Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego 
 5 Dywizja Zapasowa Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 5 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 5 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 5 Dywizja Strzelców (RFSRR)
 5 Witebska Dywizja Strzelecka

Austro-węgierskie dywizje piechoty:
 5 Dywizja Piechoty Austro-Węgier